Snappy – penna a sfera
 Snappy – software di gestione pacchetti
 Snappy Video Snapshot – sistema di acquisizione video
 Snappy – fotocamera del 1949